«Авеню 5» () — телевизионный комедийно-фантастический сериал режиссёра Армандо Ианнуччи производства HBO. Показ первого сезона начался 19 января 2020 года, премьера второго и, по предварительным данным, последнего состоялась 10 октября 2022 года.

В феврале 2023 телесериал был закрыт после двух сезонов.

Сюжет 
Действие сериала происходит в недалёком будущем, когда главным направлением туризма стали космические путешествия. Корабль «Авеню 5» корпорации «Галактика Джадда» терпит бедствие во время круиза вокруг Сатурна. Вместо 8 недель тысячам пассажиров придётся провести в космосе 3 года. Выясняется, что корабль летит на автопилоте, капитан и команда — нанятые актёры, которые представления не имеют, как вести себя в критической ситуации.

В ролях 
 Хью Лори — Райан Кларк, капитан корабля «Авеню 5»
 Сьюзи Накамура — Ирис Кимура, помощница владельца корабля
 Ребекка Фронт — Карен Келли, пассажир корабля
 Зак Вудс — Мэтт Спенсер, руководитель отдела по работе с клиентами корабля
 Джош Гэд — Герман Джадд, миллиардер, основной владелец «Авеню 5»
 Никки Амука-Бёрд — Рав Малкер, глава управления полётами
 Ленора Кричлоу — Билли Макэвой, второй механик корабля
 Итан Филлипс — Спайк Уильямс, бывший астронавт, ставший распутным алкоголиком
 Химеш Патель — Джордан Хатваль, стенд-ап комик, который восемь недель проживает на корабле

Эпизоды

Производство и релиз 
Режиссёром и сценаристом сериала стал Армандо Ианнуччи («Вице-президент», «Смерть Сталина»). Премьера состоялась 19 января 2020 года. 13 февраля того же года было объявлено о продлении сериала на второй сезон. В конце мая 2021 года в СМИ появилась информация, что второй сезон выйдет в течение 2021 года без особых изменений в составе съемочной группы. Премьера второго состоялась 10 октября 2022 года; ожидается, что он станет последним.

Восприятие 
Несмотря на большие ожидания, аудитория приняла сериал достаточно прохладно. Первую серию просмотрело более полумиллиона человек, в дальнейшем этот показатель ощутимо снизился. Первая серия в рейтинге телесериалов заняла 36-е место, шестая — лишь 89-е. При этом рейтинг IMDb колеблется в диапазоне 5.9-6.

Примечания 

Телесериалы о космических путешествиях
Телесериалы на английском языке